Alexander Gilli ist der Name folgender Personen:

* Alexander Gilli (Bildhauer) (1823–1880), deutscher Bildhauer
 Alexander Gilli (Botaniker) (1903–2007), österreichischer Botaniker und Pflanzensoziologe